The Trollenberg Terror – miniserie televisiva britannica del 1956.
 The Trollenberg Terror – titolo originale del film del 1958 I mostri delle rocce atomiche.